Рох () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рох Самай — камбоджийский революционер и политический деятель.
 Рох, Франц (1890—1965) — немецкий искусствовед, фотограф и художественный критик.
 Рох, Хайнц 1905—1945) — оберфюрер СС, занимал должность начальника СС и полиции Генерального округа Крым-Таврия.
 Святой Рох (Рох из Монпелье; ок. 1295—1327) — католический святой, получивший известность как защитник от чумы.

Другое 
 Рох III — польский дворянский герб.